Hå kan avse:
 Hå kommun – en kommun i Rogaland fylke i sydvästra Norge
 Hå – bygdemålnamnet på en fisk: se Pigghaj
 Hå (Bollnäs socken) – en by i Hälsingland ca 15 km sv om Bollnäs